As competições de sabre individual masculino da esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foram disputadas no Centro de Exibições ExCel em 29 de julho na cidade de Londres.

Resultados

Finais

Chave 1

Chave 2

Chave 3

Chave 4

Ligações Externas
London 2012 - Fencing

Sabre individual masculino